Miejscowość w Australii:
 Hinton – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowość w Kanadzie:
 Hinton – miasto w Prowincji Alberta

Miejscowości w USA:
 Hinton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Hinton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Caddo
 Hinton – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Summers
Gminy w USA:
 Hinton (ang. Hinton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
W Wielkiej Brytanii:
 Hinton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hinton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Hinton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Hinton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Hinton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Hinton (South Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Hinton (Stroud) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)

Osoby o tym nazwisku:
 Alan Hinton – angielski piłkarz